Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Bojongloa (Cisoka), een plaats in het regentschap Tangerang van de provincie Banten, Java
Bojongloa (Kasomalang), een plaats in het regentschap Subang van de provincie West-Java
Bojongloa (Rancaekek), een plaats in het regentschap Bandung van de provincie West-Java